Пилегеш () — это еврейский термин для обозначения наложницы, имеющей аналогичные жене социальный и правовой статусы, которую мужчины часто брали с целью получения потомства.

Тора различает наложниц и «некондиционных» жён с приставкой «ле», которая в иврите означает последовательное приближение, но не строгое достижение объекта или состояния.

Этимология 
Слово пилегеш пришло в иврит как несемитское заимствование греческого слова паллакис () , означающего содержанку, проживающую в доме; существует распространенное, но необоснованное мнение, что оно происходит от арамейской фразы плаг иша, означающей полу-жену.

В  слово «пилегеш» часто используется как эквивалент слова «содержанка» — то есть женщина-партнер во внебрачных отношениях даже тогда, когда эти отношения не имеют никакого юридического признания.

Библейские сюжеты 
Несколько библейских персонажей имели наложниц, когда их жёны не могли родить детей. Самый известный пример — это Авраам. Сарра предложила Аврааму взять свою служанку Агарь в наложницы. Авраам согласился, но при этом Сарра сохранила в своей собственности как саму служанку, так и её потомство. Агарь родила Измаила и получила статус полноправного члена семьи Авраама, но, тем не менее, Сарра сохранила статус жены. Впоследствии сын Авраама Исаак унаследовал Измаила и Агарь вместе со всем прочим наследством, поскольку, согласно иудейским законам, всё имущество раба принадлежит хозяину.

Так как иметь детей в иудаизме считается великим благом, то законные жёны иногда сами давали своих служанок своим мужьям, чтобы они могли иметь детей от них, когда сами жёны были бездетными, как в случае с Лией и Зелфой; и с Рахилью и Валлой (см. ). Дети, рождённые от этой связи, имели все права законных детей, кроме права первородства.

Наложница пользовалась тем же уважением и неприкосновенностью, что и жена, и в отношении неё было также запрещено любое физическое насилие, даже если она являлась рабыней (см. Наложница в Гиве). Даже в случае Сарры и Агарь, Авраам был бы обязан лечить Агарь как полноправную жену, и она рассматривалась как равная Аврааму. Права Сарры распространились на наследника, и она имела права на потомков Агарь, и поэтому она стала законной, хоть и не биологической матерью Измаила.

Обе формы брака предполагают смертную казнь за супружескую измену в соответствии с еврейским законом.

В 19-й главе книги Судей мужчина, имеющий наложницу, назван её мужем, а отец наложницы — его тестем ().

Правовая характеристика 
Согласно Вавилонскому Талмуду (Санх. 21а), разница между пилегеш и полноправной женой в том, что последняя получала брачный договор (иврит:ктуба) и свадьбу, которой предшествовало формальное обручение («киддушин»), которых не было в случае с пилегеш. По мнению р. Иуды, однако, пилегеш также должна получить брачный договор, но без включения в него положений, определяющих условия развода.

Некоторые еврейские мыслители, как, например, Маймонид, считал, что наложницы строго зарезервированы для царей, и что простолюдин не может иметь наложницу; такие мыслители утверждали, что простолюдин не может участвовать в любых сексуальных отношениях вне брака.

Маймонид не был первым еврейским мыслителем, который критиковал сожительство с наложницей, например, это строго порицалось в . Другие же еврейские мыслители, такие как Моше бен Нахман, , и Яков Эмден категорически возражали против запрета наложниц.

Дети, рождённые в результате союза между пилегеш и мужчиной имели равные права с детьми этого мужчины и его жены. Единственным исключением стала уникальная взаимосвязь между Авраамом, Саррой и Агарью.

По словам раввина , институт пилегеш является альтернативой официальным бракам, которые не имеют тех же требований к разводному письму при расторжении отношений.

См. также 
 Многожёнство
 Наложница в Гиве

Примечания

Ссылки 
 Кошерный секс без брака The Jerusalem Post. Mathew Wagner
 «ISO: Kosher Concubine» New York Jewish Week by Adam Dickter December 2006
 The Concubine Connection The Independent, London, October 20, 1996, Suzanne Glass

Наложницы и конкубины
Еврейская свадьба